Maricopa pode referir-se a:
 Maricopa (Arizona) - região censo-designada localizada no estado americano de Arizona, no Condado de Pinal.
 Maricopa (Califórnia) - cidade localizada no estado americano de Califórnia, no Condado de Kern.

Desambiguação